Мардакертський райо́н () — адміністративна одиниця у складі Нагірно-Карабаської автономної області Азербайджанської РСР.

Історія 
2 вересня 1991 на спільній сесії Нагірно-Карабаської обласної та Шаумянівської районної Рад народних депутатів Азербайджанської РСР у межах Нагірно-Карабаської автономної області (НКАО) Азербайджанської РСР й прилеглого Шаумянівського району Азербайджанської РСР було проголошено Нагірно-Карабаську Республіку.

В ході Карабаського конфлікту НКР зберегла контроль над більшою частиною території колишнього Мардакертського району НКАО, перетвореного на Мартакертський район НКР. Частина території колишнього Мардакертського району НКАО перебуває під контролем Азербайджану й включена до складу Тертерського району.

Посилання

Примітки 

Нагірний Карабах